Thermoplastische Vulkanisate (TPV) sind eine Gruppe gleichzeitig thermoplastischer und elastischer Kunststoffe. Sie verbinden die kostengünstige Verarbeitbarkeit von Thermoplasten mit den elastischen Eigenschaften von Elastomeren. Das bekannteste TPV ist Santoprene, welches aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschukpartikeln (EPDM) in einer Matrix aus Polypropylen (PP) besteht.

Santoprene wurde 1981 von Monsanto auf den Markt gebracht. 1991 wurde von ExxonMobil und Solutia, der Ausgründung von Monsantos Chemiegeschäft die Joint-Venture Advanced Elastomer Systems (AES) gegründet. Inzwischen gehört sie komplett zu Celanese.

Weblinks 
Santoprene™ - TPV - Thermoplastic Vulcanizate

Einzelnachweise 

TPV